Э́двард Джо́зеф Дрейк (; 16 августа 1912, Саутгемптон, Англия — 30 мая 1995, Лондон, Англия), более известный как Тед Дрейк () — английский футболист и футбольный тренер, бывший нападающий сборной Англии. Дрейк начал свою карьеру в «Саутгемптоне», но сделал себе имя играя за «Арсенал» в 30-х годах XX века, выиграв два чемпионских титула и Кубок Англии, а также проведя пять матчей за сборную Англии. Он так же был игроком в профессиональном крикете. После ухода из футбола, он стал заниматься тренерской деятельностью. Возглавив «Челси» в 1952 году, он привел этот клуб к первому чемпионскому титулу в высшей лиге в сезоне 1954/55. Дрейку до сих пор принадлежит рекорд по количеству голов, забитых в одном матче чемпионата Англии. 14 декабря 1935 года он забил семь мячей в ворота «Астон Виллы», когда «Арсенал» победил на выезде со счётом 1:7.

Клубная карьера

«Саутгемптон»

«Арсенал»

Карьера в сборной

Матчи Дрейка за сборную Англии 

Итого: 5 матчей / 6 голов; 4 победы, 1 поражение

Тренерская карьера

«Хендон» и «Рединг»

«Челси»

Крикетная карьера

Достижения

В качестве игрока 
 «Арсенал»
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1934/35, 1937/38
 Обладатель Кубка Англии: 1936
 Обладатель Суперкубка Англии: 1938
 Итого: 4 трофея

В качестве тренера 
 «Челси»
 Чемпион Первого дивизиона: 1954/55
 Обладатель Суперкубка Англии: 1955
 Итого: 2 трофея

Личные 
 Лучший бомбардир Первого дивизиона: 1934/35
 Рекордсмен чемпионата Англии по количеству голов в одном матче: 7 голов
 Рекордсмен «Арсенала» по количеству голов в сезоне: 44 гола
 Рекордсмен «Арсенала» по количеству голов в сезоне лиги: 42 гола

Статистика выступлений

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль тренера  на Soccerbase.com 
 Профиль тренера  на Chelseafc.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Гостевые игроки военного времени ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Хендон»
Тренеры ФК «Рединг»
Тренеры ФК «Челси»